La saison 2015-2016 du championnat de France de basket-ball de Nationale 1 est la  du championnat de France de basket-ball de Nationale masculine 1. La NM1 est le troisième plus haut niveau du championnat de France de basket-ball. Dix-huit clubs participent à la compétition, plus haut niveau amateur de basket-ball de l'hexagone, sous la direction de la FFBB.

L'ADA Blois remporte le titre de champion pour la première fois en terminant à la première place de la saison régulière.

Formule de la compétition 

À la fin de la saison, l'équipe terminant première est directement promue en Pro B, celle se classant deuxième est directement qualifiée pour le Final Four qui a lieu dans sa salle alors que les équipes classées de la  à la  s'affrontent en quarts de finale pour accéder à ce Final Four (Demi-finales et Finale se déroulant sur deux jours) pour obtenir le deuxième billet pour l'étage supérieur.

Les équipes classées de la  à  de Nationale 1 à l’issue de la saison régulière du championnat sont reléguées en Nationale 2, voire l'équipe classée  en cas de position de relégable du Centre fédéral qui est exempt de tout changement de division. 

À l'issue de la saison 2014-2015, Saint-Chamond, champion de NM1, et Vichy , vainqueur du Final Four, accèdent au championnat de Pro B. À l'inverse, Cognac est relégué en Nationale 2. 

Ces équipes sont remplacées par trois des vainqueurs des playoffs du championnat de Nationale 2 de la saison précédente (Berck, Caen, Vitré) ainsi que par les deux clubs classés  et  de Pro B que sont Angers et Aix Maurienne.

Repêchages 

Quimper, qui devait être relégué en Nationale 2 à l'issue de la saison 2014-2015, est repêché par la FFBB à la suite de la rétrogradation administrative d'Aix-en-Provence qui avait terminé vainqueur de sa poule de Nationale 2.

Clubs participants

La saison régulière

Classement de la saison régulière 

|

|}

Note : L'équipe qui termine première à l'issue de la saison régulière est sacrée Championne de France de Nationale 1 et est directement promue en Pro B. Les équipes qui terminent de la  à la  disputent un quart de finale en 3 matchs gagnants qui les qualifieront pour le Final Four qui se déroule chez le  de la saison régulière, qui quant à lui est qualifié directement pour les demi-finales. Le vainqueur du Final Four est promu, en compagnie du premier de la saison régulière, en Pro B. Les quatre derniers (sauf le Centre fédéral) sont relégués en Nationale 2.

* : La Rochelle s'est vue infliger 1 pénalité lors de son match face à Blois (match perdu 75-50) pour avoir fait jouer un joueur non qualifié.

Matches de la saison régulière 

|-

|-

|-

|-
 
|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

Équipe leader journée par journée

Évolution du classement 

Notes :
-1 En raison des attentats de Paris le 13 novembre 2015, les rencontres de la  prévues les 14 et 15 novembre ont été déplacées. Seuls les matchs Bordeaux/La Rochelle et Caen/Quimper ont été disputés. Les autres ont été décalés selon le calendrier suivant, ce qui se traduit par des matchs en retard dans le classement pour les équipes concernées :
 le 8 décembre 2015 (entre les  et ) : Centre fédéral/Sorgues-Avignon
 le 15 décembre 2015 (entre les  et ) : Saint-Vallier/Tarbes-Lourdes
 le 12 janvier 2016 (entre les  et ) : Angers/Blois
 le 19 janvier 2016 (entre les  et ) : Vitré/Aix-Maurienne, Chartres/Rueil et Berck/GET Vosges
 le 26 janvier 2016 (entre les  et ) : Mulhouse/Challans-Vendée

De plus, le match opposant Mulhouse au Centre Fédéral, comptant pour la , a été repoussé au 5 avril, entre les  et .

+1 La rencontre entre le Centre Fédéral et Chartres, comptant pour la  de championnat, a été avancée au 2 février, entre les  et . Celle entre La Rochelle et le Centre Fédéral, comptant pour la , a été avancée au 15 mars, soit entre les  et .

Play-offs 
Les quarts de finale sont disputés au meilleur de trois matchs par les équipes classées de 3 à 8 au terme de la saison régulière. La rencontre « aller » se dispute dans la salle de l'équipe la moins bien classée alors que la rencontre « retour » ainsi que la belle éventuelle se disputent chez le mieux classé.

Les trois équipes victorieuses des quarts de finale sont qualifiées pour le Final Four qui se déroule dans la salle du deuxième du classement de la saison régulière, lui-même qualifié de facto pour les demi-finales.

Le vainqueur des play-offs obtient sa qualification pour la Pro B.

Récompenses individuelles

Meilleur joueur du championnat 
  Richie Gordon (ADA Blois 41).

Meilleurs joueurs par poste 
 Meneur :  Xane d'Almeida (Tarbes Lourdes)
 Arrière :  Jonathan Hoyaux (Saint-Vallier Basket Drôme)
 Ailier :  Bill Clark (Caen Basket Calvados)
 Ailier fort :  Wilbert Brown (Aurore de Vitré)
 Pivot :  Moise Diame (Rueil Athletic Club)

Autres distinctions 
 Meilleur jeune :  Charly Pontens (GET Vosges)

MVPs par journée et par mois de la saison régulière

Notes et références

Articles connexes 
 Coupe de France 2015-2016
 Saison 2015-2016 de Pro A
 Saison 2015-2016 de Pro B
 Saison 2015-2016 de Nationale masculine 2
 Saison 2015-2016 de LFB (féminin)

Liens externes 
 Site officiel de la FFBB

Championnat de France de basket-ball NM1
Basket-ball M3
Championnat M3
France M3